Afluisteren (geluid), het afluisteren van bijvoorbeeld een gesproken gesprek
 Internettap, het onderscheppen van internetverkeer
 Telefoontap, het onderscheppen van telefoonverkeer